Alberto Missiroli (1883-1951) – medico igienista italiano
 Icilio Missiroli (1898-1979) – insegnante e politico italiano
 Marco Missiroli (1981) – scrittore italiano
 Mario Missiroli (1886-1974) – scrittore e giornalista italiano
 Mario Missiroli (1934-2014) – regista teatrale e regista cinematografico italiano
 Roberto Missiroli (1954) – montatore italiano
 Simone Missiroli (1986) – calciatore italiano